Měsíček může být:

 zdrobnělina od slova Měsíc, malý obraz souputníka Země
 měsíček (rod) (Calendula) – rod léčivých bylin 
 měsíček zahradní
 měsíček lékařský
 měsíčky, menstruace – periodické měsíční krvácení z rodidel žen
 část citrusových plodů (např. mandarinky nebo pomeranče)
 řidčejší označení pro cukrářský výrobek – rohlíček (též lunetik)
 „měsíček“, „měsíční kámen“ – druh nerostu ortoklas

Související články 
 měsíc (rozcestník)
 Měsíc
 měsíčník